Batman har flere betydninger:

 Batman – en tegneseriesuperhelt.
 Batman (film) – film fra 1989.
 Batman Returns – film fra 1992.
 Batman Begins – film fra 2005.
 Batman (by) – by i Tyrkiet.
 Batman (provins) – provins i Tyrkiet.